CCI pode se referir a:
 Centro de Comércio Internacional - entidade de direto privado criada em 1919;
 Cascade Cartridge Inc. - fabrica munição para armas de fogo e também espoletas.

Ver também
 CCI (desambiguação) em inglês.

Desambiguação